Wanted Dead Or Alive kan syfta på:

 Wanted Dead or Alive – låt av det amerikanska rockbandet Bon Jovi
 Wanted Dead or Alive (Roman Polonsky-låt) – låt av Roman Polonsky
 Wanted Dead or Alive (film, 1987) - en amerikansk actionfilm